Fort Totten – census-designated place del Dakota del Nord
Fort Totten – quartiere di Washington
Fort Totten – stazione della metropolitana di Washington